Alessandro Bertolucci (Viareggio, 1969) – hockeista su pista
Alessandro Bertolucci (Lucca, 1973) – attore